Abyssocottidae (глибинні широколобки) — родина скорпеноподібних риб підряду Бабцевидні (Cottoidei). Родина містить 24 види у семи родах, що є ендеміками озера Байкал. Представники цієї родини живуть на глибині, як правило, нижче 170 м.

Види 
 Рід Abyssocottus
 Abyssocottus elochini 
 Abyssocottus gibbosus 
 Abyssocottus korotneffi  
 Рід Asprocottus
 Asprocottus abyssalis  
 Asprocottus herzensteini  
 Asprocottus intermedius  
 Asprocottus korjakovi  
 Asprocottus minor  
 Asprocottus parmiferus  
 Asprocottus platycephalus  
 Asprocottus pulcher
 Рід Cottinella
 Cottinella boulengeri
 Рід Cyphocottus
 Cyphocottus eurystomus
 Cyphocottus megalops
 Рід Limnocottus
 Limnocottus bergianus
 Limnocottus godlewskii
 Limnocottus griseus
 Limnocottus pallidus
 Рід Neocottus
 Neocottus thermalis
 Neocottus werestschagini
 Рід Procottus
 Procottus gotoi
 Procottus gurwicii
 Procottus jeittelesii
 Procottus major

Примітки 

Скорпеноподібні
Abyssocottidae
Родини риб